Кузнецовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Кузнецовская волость (Владимирский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Кузнецовская волость (Уржумский уезд) — в составе Вятской губернии
 Кузнецовская волость (Нерехтский уезд) — в составе Костромской губернии
 Кузнецовская волость (Дмитриевский уезд) — в составе Курской губернии
 Кузнецовская волость (Вышневолоцкий уезд) — в составе Тверской губернии
 Кузнецовская волость (Богородицкий уезд) — в составе Тульской губернии